Paulian oder Păulian steht für:

 Paulian (Satu Mare), Ort in Doba, Satu Mare, Rumänien
 Păulian (Arad), Ort in Buteni, Arad, Rumänien

Paulian ist der Familienname folgender Personen:
 Renaud Paulian (1913–2003), französischer Entomologe und Hochschullehrer